«Суперканны» () — роман Дж. Г. Балларда, продолжающий тему предыдущего романа «Кокаиновые ночи» (1996). Как и в нём, действие разворачивается в элитном городке на средиземноморском побережье. Баллард вновь соединяет элементы детектива и антиутопии, разворачивая перед глазами героя тёмную сторону современных процветающих бизнес-парков.

Книги по алфавиту
Романы Джеймса Балларда
Романы 2000 года